Мундус Цереры — яма в Древнем Риме, вырытая Ромулом при основании города, считавшаяся входом в царство мёртвых.
 Мундус — один из самых многочисленных алтайских сеоков.
 Мундус (Нирн) — вымышленная планета, на которой происходят действия игр The Elder Scrolls.